Промисло́ва ву́лиця — типова для радянських часів назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Промислова вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 У місті Дніпро:
 Промислова вулиця — вулиця в Амур-Нижньодніпровському районі.
 Промислова вулиця — вулиця у Чечелівському районі.
 Промислова вулиця — вулиця у Новокодацькому районі.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
  Вулиця Промислова — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Промислова вулиця — вулиця в Голосіївському районі.
 Промислова вулиця — вулиця в Дарницькому районі.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Сєвєродонецьк Луганської області.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Стрий.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 У місті Херсон:
 Промислова вулиця;
 1-а Промислова вулиця;
 2-а Промислова вулиця.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Промислова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці